Who Are You est le nom d'un album du groupe de rock britannique The Who.
 Who Are You est le titre d'une des chansons de cet album.
 Who Are You est un groupe de rock indépendant canadien.